Senaki (gemeente), een gemeente in de regio Samegrelo-Zemo Svaneti in Georgië
 Senaki (stad), het administratieve centrum van en stad in deze gemeente